Platycyamus, genre de crustacés amphipodes de la famille des Cyamidae.
 Platycyamus, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.